Archangelica komarovii är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Archangelica komarovii ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
komarovii